Schöneberg kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Trzcinna, ort, Västpommerns vojvodskap, Powiat myśliborski, 
 Ostaszewo (ort), Pommerns vojvodskap, Powiat nowodworski,

Tyskland 

 Schöneberg, stadsdel, Berlin, 
 Schöneberg, Hofgeismar – ort, Hofgeismar, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Schöneberg (Hohe Eifel) – berg, Rheinland-Pfalz, 
 Schöneberg, Brandenburg – kommun, Brandenburg, 
 Schöneberg, Altenkirchen – kommun, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, 
 Schöneberg, Bad Kreuznach – kommun, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Polenförgreningar